Regenter
19. århundrede
Grafiske tidslinjer
Lister over regenter